Osoby noszące nazwisko Bain
 Alexander Bain (1811–1877) – szkocki wynalazca i przedsiębiorca
 Alexander Bain (1818–1903) – szkocki filozof
 Andretti Bain (ur. 1985) – bahamski lekkoatleta, sprinter
 Barbara Bain (ur. 1931) – amerykańska aktorka
 Conrad Bain (1923–2013) – kanadyjski aktor
 Jimmy Bain (1947–2016) – brytyjski muzyk
 Kithson Bain (ur. 1982) – grenadyjski piłkarz
 Scott Bain (ur. 1991) – szkocki piłkarz

 Geografia
 Bain – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)

 Inne
 Bain – fikcyjna postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia